Сынок:

Уменьшительное от сын.
Сынок (приток Сарбояна) — река в Новосибирской области.
Сынок (фильм, 1989) — американский фильм 1989 года. Режиссёр Роберт Кэррол
Сынок (фильм, 2007) — белорусский фильм 2007 года. Режиссёр Алексей Турович.
Сынок (фильм, 2009) — российский фильм 2009 года. Режиссёр  Лариса Садилова.
Сынок (фильм, 2014) - комедия Режиссер: Паскаль Бурдьо